Premier League 2009/10 se účastnilo 20 týmů a anglický titul získal klub Chelsea FC.

Týmy 
Arsenal FC, Aston Villa FC, Birmingham City FC, Blackburn Rovers FC, Bolton Wanderers FC, Bolton Wanderers FC, Burnley FC, Chelsea FC, Everton FC, Fulham FC, Hull City AFC, Liverpool FC, Manchester City FC, Manchester United FC, Portsmouth FC, Stoke City FC, Sunderland AFC, Tottenham Hotspur FC, West Ham United FC, Wigan Athletic FC, Wolverhampton Wanderers FC

Tabulka 

 Portsmouth bylo odečteno 9 bodů

Nejlepší střelci Premier League 2009/10

Reference

2009/10
Fotbal ve Spojeném království v roce 2009
Fotbal ve Spojeném království v roce 2010